Президент Германии может иметь следующие значения:
 Президент Северогерманского союза — глава Северогерманского союза в 1865—1870 годах.
 Рейхспрезидент — глава Германии в 1919—1934 годах и в мае 1945 года.
 Президент ГДР — глава ГДР в 1949—1960 годах.
 Федеральный президент ФРГ — глава ФРГ в 1949-1990 годах и объединённой Германии с 1990 года.